Сульфиды никеля — группа химических соединений, имеющих общую формулу NixSy, а также ряд минералов, образованных этими соединениями (в списках приведены в порядке уменьшения содержания никеля).

Химические вещества:
 NiS — сульфид никеля(I), или сульфид диникеля.
 NiS — дисульфид триникеля.
 NiS — пентасульфид гексаникеля.
 NiS — гексасульфид гептаникеля.
 NiS — сульфид никеля(II).
 NiS — тетрасульфид триникеля.
 NiS — дисульфид никеля(II).

Минералы:
 NiS — .
 NiS — миллерит (жёлтый никелевый колчедан, волосистый колчедан).
 NiS — .
 NiS —  (ошибочно — ваезит).
 Смешанные сульфиды (в алфавитном порядке):
 (Fe, Ni)S —  (разновидность пирита FeS, в которой бо́льшая часть железа замещена никелем).
 (Pt, Pd, Ni)S — 
 FeNiS — .
 (Ni, Co)(Ni, Sb)S — .
 (Fe, Ni)S — пентландит (железоникелевый колчедан).
 Cu(Fe, Ni)S — талнахит.
 NiPbS — .

См. также 
 Сульфат никеля — химическое вещество, соль серной кислоты и двухвалентного никеля состава NiSO
 Герсдорфит — минерал, сульфоарсенид никеля состава NiAsS
 Ульманнит — минерал, сульфоантимонид никеля состава NiSbS

Примечания